Pseudoliparis — род лучепёрых рыб из семейства липаровых отряда скорпенообразных (Scorpaeniformes). Виды данного рода такие как P. amblystomopsis и P. swirei обитают на рекордных глубинах 7,7 км и 8,2 км (нижний предел обитания рыб) в глубоководный жёлобах в северо-западной части Тихого океана.

Классификация 
В роде есть три признанных вида:

Примечания

Литература

Ссылки 
 genus Pseudoliparis Andriashev, 1955.
 .

Липаровые